Mount Bellevue ist der Name der Berge und Erhebungen:
 Mount Bellevue (St. Lucia), Hügel in Castries, St. Lucia
 Mount Bellevue (Queensland), Berg in Charters Towers, Queensland, Australien 
 Mount Bellevue (Victoria), Berg in Wangaratta, Victoria, Australien